O Viola Reggio Calabria é uma agremiação profissional de basquetebol situada na comuna de Régio da Calábria, Calábria, Itália que disputa atualmente a Serie A2.

Jogadores Notáveis 

Anos 2000
  Joseph Bunn 1 temporada: '06-'07
  Aleksandar Ćapin 1 temporada: '05-'06
  A. J. Guyton 1 temporada: '05-'06
  Jelani McCoy 1 temporada: '05-'06
  Vincent Yarbrough 1 temporada: '05-'06
  Thierry Zig 1 temporada: '05-'06
  Bryce Drew 1 temporada: '04-'05
  Terrence Rencher 1 temporada: '04-'05
   Casey Shaw 1 temporada: '04-'05
  LaVell Blanchard 2 temporadas: '03-'05
  Giorgos Sigalas 1/2 temporada: '03
  Titus Ivory 2 temporadas: '02-'04
  Anthony Williams 3 temporadas: '01-'03, '06-'07
  Ismaila Sy 2 temporadas: '01-'02, '06-'07
  Nicolás Mazzarino 4 temporadas: '01-'05
  John Eubanks 3 temporadas: '01-'04
  Benjamin Eze 3 temporadas: '01-'04
  Alan Tomidy 2 temporadas: '01-'03
  Brian Evans 1 temporada: '01-'02
  Anthony Tucker 1 temporada: '01-'02
  David Vaughn 1 temporada: '01-'02
  Carlos Delfino 2 temporadas: '00-'02
  Mark Anthony Davis 1 temporada: '00-'01
  Thierry Gadou 1 temporada: '00-'01
  Leandro Palladino 1 temporada: '00-'01

Anos 90
  Alejandro Montecchia 3 temporadas: '99-'02
  Brian Shorter 1 temporada: '99-'00
  Kevin Thompson 1 temporada: '99-'00
  Brent Scott 2 temporadas: '98-'99, '00-'01
  Manu Ginóbili 2 temporadas: '98-'00
  Jeff Nordgaard 1 temporada: '98-'99
  Christian Welp 1 temporada: '98-'99
  Jay Larrañaga 2 temporadas: '97-'98, '04-'05
  Diego Fajardo 2 temporadas: '97-'98, '03-'04
  Dedric Willoughby 1 temporada: '97-'98
  Brian Oliver 3 temporadas: '96-'97, '98-'00
  Mike Brown 2 temporadas: '96-'98
  Lance Miller 1 temporada: '95-'96
  Yamen Sanders 1 temporada: '95-'96
  Alessandro Fantozzi 1 temporada: '94-'95
  Shaun Vandiver 1 temporada: '94-'95
  Randy White 1 temporada: '94-'95
  Wendell Alexis 1 temporada: '94-'95
  Ken Barlow 1 temporada: '93-'94
  Kevin Pritchard 1 temporada: '93-'94
  Marco Spangaro 4 temporadas: '92-'96
  Alexander Anatolyevich Volkov 1 temporada: '92-'93
  Tiziano Lorenzon 2 temporadas: '91-'93
  Dean Garrett 3 temporadas: '90-'93
  Michael Young 2 temporadas: '90-'92

Anos 80
  Roberto Bullara 7 temporadas: '89-'96
  Charles Jones 1 temporada: '89-'90
  Alessandro Santoro 12 temporadas: '88-'00
  Giampiero Savio 2 temporadas: '88-'90
  Robert Lock 1 temporada: '88-'89
  Phil Zevenbergen 1 temporada: '88-'89
  Dan Caldwell 4 temporadas: '87-'91
  Gustavo Tolotti 12 temporadas: '86-'92, '93-'99
  Joe Bryant 1 temporada: '86-'87
  Donato Avenia 9 temporadas: '84-'90, '92-'93, '96-'98
  Kim Hughes 5 temporadas: '83-'88

Clubes esportivos fundados em 1966
Clubes de basquetebol da Itália